Вое́нный переворо́т в Зимба́бве может означать:
  — предполагаемая неудавшая попытка смещения президента Зимбабве Роберта Мугабе в 2007 году.
 Военный переворот в Зимбабве — удавшееся смещение Роберта Мугабе первым вице-президентов Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в 2017 году.